Kihajolni veszélyes, De Fries Károly operettje (1947) 
 Kihajolni veszélyes, magyar filmszatíra (1977)
 Kihajolni veszélyes, román filmdráma (1993)
 Kihajolni veszélyes (1982), Szűcs Judith-album

Kapcsolódó szócikkek 

 È pericoloso sporgersi (egyértelműsítő lap)